Carter Family foi um grupo tradicional de música folk americana que gravou entre 1927 e 1956. Sua música teve um impacto profundo no bluegrass, música country, southern gospel, Pop e rock bem como no U.S. folk revival dos anos 1960. Eles foram o primeiro grupo vocal a se tornarem estrelas da música country. Suas gravações de músicas como "Wabash Cannonball", "Can the Circle Be Unbroken", "Wildwood Flower", "Keep On the Sunny Side" e "I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes" fizeram com que estas canções se tornassem   conhecidas em todo o país. A melodia desta última foi usada por Roy Acuff "The Great Speckled Bird", Hank Thompson "The Wild Side of Life" e Kitty Wells "It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels", fazendo a música um hit tudo de novo em outras encarnações. 

O grupo original consistia em Alvin Pleasant "A.P." Delaney Carter (1891–1960), sua esposa Sara Dougherty Carter (1898–1979), e a sua cunhada Maybelle Addington Carter (1909–1978). Maybelle foi casada com irmão de A.P Ezra Carter (Eck), e também foi o primeiro primo de Sara. Todos os três foram nascidos e criados no sudoeste da Virgínia, onde foram imersos nas harmonias apertadas da montanha música gospel e nota de forma cantando.

Durante toda a carreira do grupo,Sara Carter fez o vocal de chumbo; Maybelle cantou harmonia e acompanhou o grupo instrumental; em algumas canções A.P. não executava tudo, mas às vezes fazia a harmonia e vocal de fundo e, de vez em quando, vocal de chumbo. O distinto estilo de tocar guitarra de Maybelle tornou-se uma marca do grupo.

Historia 
A família Carter fez suas primeiras gravações em 1 de agosto de 1927. A. P. Carter tinha decidido com sua esposa Sara Carter, e sua cunhada Maybelle Carter no dia anterior fazerem uma viagem de Maces Spring, Virgínia, para Bristol, Tennessee, para a audição de um produtor musical, o Ralph Peer. Peer estava buscando novos talentos para a indústria de gravação relativamente embrionárias.

 Terceira Geração 
O nome da família Carter foi revivido pela terceira vez, o nome de Carter Family III foi um projeto de descendentes da família original Carter, John Carter Cash, neto de Maybelle Carter, e Dale Jett, neto de A.P. e Sara Carter, juntamente com John então-esposo de Laura (Weber) Cash. Eles lançaram seu primeiro álbum, Past & Present', em 2010.

Integrantes do grupo 
A. P. Carter (1927-1944, 1952-1956)
Maybelle Carter (1927-1978)
Sara Carter (1927-1944, 1952-1956, 1960-1971)
Janette Carter (1939-1940, 1952-1956)
Helen Carter (1939-1940, 1944-1996)
June Carter Cash (1939-1940, 1944-1969, 1971-1996)
Anita Carter (1939-1940, 1944-1996)
Joe Carter (1952-1956)
Robbie Harden (1969-1971)
John Carter Cash (2012–Presente)
Laura Weber (2012–Presente)
Dale Jett (2012–Presente)

Árvore genealógica da família

Bandas de música country
Bandas da Virgínia
Bandas formadas em 1927
Vencedores do Grammy Lifetime Achievement Award